Кинг-оф-Праша (, «Король Пруссии») — населённый пункт близ городка Аппер Мэрион, округ Монтгомери, штат Пенсильвания, США.

История 
Своё название община получила в XVIII веке от местной таверны под названием «King of Prussia», которая была названа в честь короля Пруссии Фридриха Великого. Таверна была первоначально построена как коттедж в 1719 году валлийскими квакерами Уильямом и Джанет Риз, основателями Ризвилла. Коттедж был переоборудован в гостиницу в 1769 году и имел устойчивый бизнес в колониальные времена, так как находился примерно в дне езды на лошади от Филадельфии. Поселенцы, направлявшиеся на запад, в Огайо, первую же ночь проводили в гостинице. В 1774 году семья Риз наняла Джеймса Берри для управления гостиницей, которая с тех пор стала известна как «Таверна Берри». Генерал Джордж Вашингтон впервые посетил таверну в День благодарения в 1777 году, когда Континентальная армия разбила лагерь в Уайтмарше; несколько недель спустя Вашингтон и армия остановились в соседнем Велли-Фордж.

Современность 
По данным переписи 2010 года, его население составляло 19 936 человек. Как и остальная часть округа Монтгомери в Пенсильвании, этот населённый пункт продолжает стремительно развиваться. Здесь находится один из крупнейших торговых центров США King of Prussia. Здесь же расположена штаб-квартира Комиссии по ядерному регулированию региона I. Он считается окраинным городом Филадельфии, состоящим из большого количества торговых и офисных помещений, расположенных на пересечении четырёх автомагистралей.

Известные горожане 
 Bloodhound Gang
 Jobriath
 Уильям Колпаг
 Майкл Дж. Фицджеральд, католический священник, помощник архиепископа Филадельфии
 Грег Джанфорте
 Кэти Джордан
 Энн Ли
 Джонатан Робертс, сенатор США от Пенсильвании в XIX веке

Примечания 

Населённые пункты округа Монтгомери (Пенсильвания)
Статистически обособленные местности Пенсильвании